Блаца могу да буду:

 Блаца (Тутин), насељено место у саставу општине Тутин, Рашки округ, Србија; 
 Блаца (Солин), насељено место у саставу града Солина, Сплитско-далматинска жупанија, Хрватска;
 Блаца (Костур), насељено место у саставу општине Костур, Костурски округ, Грчка;
 Блаца (Еордеја) или Влашка Блаца, насељено место у саставу општине Еордеја, округ Кожани, Грчка;
 Блаца (Поградец), насељено место у саставу општине Поградец, округ Корча, Албанија;
 Блаца (самостан), самостан-пустиња на острву Брачу, Хрватска

Види још
 Блаце